RBMY1A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на Y-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 496 амінокислот, а молекулярна маса — 55 784.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома Y

Ядерні білки